Schürmann (Schuermann), Schurmann:
 Georg Caspar Schürmann
 Petra Schürmann–Freund